FIFA-världsmästerskapet i futsal - officiellt FIFA Futsal World Cup, är en mästerskapstävling i futsal för herrlandslag (Futsal är en variant av fotboll som spelas på en mindre spelyta med färre utespelare.). Turneringen startade 1989 och sedan 1992 har den spelat vart fjärde år. I huvudturneringen deltar sedan 2008, 20 landslag. 

Lagen kvalificerar sig genom spel i olika geografiskt bestämda kvalgrupper, med undantag för värdländer, som är direktkvalificerade.

Deltagare 
Fram till VM 2016 har totalt 47 olika landslag deltagit i VM-slutspelet. Bakgrundsfärgen på respektive ruta visar att landslaget vann en medalj (guld, silver eller brons).

Medaljörer

Medaljligan

Skyttekungar i respektive VM-turnering 
Följande spelare har gjort flest mål och blivit "skyttekungar" i de VM-slutspel som arrangerats hittills. Siffrorna anger antalet mål.

 1989 Laszlo Zsadanyi (Ungern) - 7 mål (6 matcher)
 1992 Saeid Rajabi (Iran) - 16 mål (8 matcher)
 1996 Manoel Tobias (Brasilien) - 14 mål (8 matcher)
 2000 Manoel Tobias (Brasilien) - 19 mål (8 matcher)
 2004 Falcao (Brasilien) - 13 mål (8 matcher)
 2008 Pula (Ryssland) - 16 mål (9 matcher)
 2012 Eder Lima (Ryssland) - 9 mål (5 matcher)

Referenser 
 RSSSF archive
 FIFA Futsal

Externa länkar 
 FIFA Futsal World Cup
 Futsal.se

Futsal
Världsmästerskapet i futsal